Анна Валлайе́-Косте́р (; 21 декабря 1744, Париж — 28 февраля 1818, Париж) — французская художница. Писала преимущественно натюрморты и цветочные композиции; была также известна как портретистка.

Биография и творчество 
Анна Валлайе родилась в 1744 году в Париже. В то время её отец был подмастерьем на мануфактуре Гобеленов, и в детстве Анна, вероятно, имела возможность познакомиться с разными видами художественной деятельности. Когда девочке было десять лет, семья переехала в Париж, где отец открыл собственный магазин.

Достоверно неизвестно, у кого Анна обучалась живописи. Возможно, её учительницей была акварелистка и мастер ботанических иллюстраций Мадлен Баспорт. Есть также свидетельства о том, что она брала уроки у мариниста Клода Жозефа Верне. Однако не сохранилось сведений о том, что Валлайе училась у кого-либо из известных мастеров натюрморта своего времени (Шардена,  и др.).

Первая известная её работа — портрет 1762 года; наиболее ранние из сохранившихся работ относятся к 1766—1777 годам. В 1770 году она стала членом Академии искусств, представив две своих работы: «Аллегорию изобразительных искусств» и «Аллегорию музыки» (в настоящее время обе находятся в Лувре). В 1771 году состоялся её дебют в Парижском салоне, где она представила 11 натюрмортов, получивших похвальный отзыв Дени Дидро, бывшего одним из самых влиятельных критиков своего времени. Впоследствии она регулярно выставлялась в Салоне вплоть до Французской революции.

В 1781 году Анна Валлайе вышла замуж за юриста и члена парламента Жана-Пьера-Сильвестра Костера и получила квартиру в Лувре, что было привилегией лишь немногих членов Академии. На протяжении всей своей жизни она пользовалась покровительством меценатов и двора; писала портреты придворной знати, а также самой Марии-Антуанетты и тётушек Людовика XVI. Это могло навлечь на неё большие неприятности в годы Революции, однако Анна с супругом не покинули Париж. Возможно, абсолютная политическая нейтральность её работ позволила ей избежать излишнего внимания к себе. Художница продолжала выставляться вплоть до 1817 года и умерла в Париже в 1818 году.

Анна Валлайе-Костер считается одним из наиболее выдающихся мастеров натюрморта Франции XVIII века. Не выдерживая сравнения со своим великим современником — Шарденом — она, тем не менее, отличается разноплановостью творчества и мастерством в создании цветочных композиций. Её работы в этом жанре — не скрупулёзные ботанические зарисовки отдельных растений, а яркие, красочные букеты, отчасти предвосхищающие работы импрессионистов (её сравнивали с Мане, Ренуаром и Фантен-Латуром). В 2002 году в Национальной галерее искусства состоялась первая монографическая выставка Анны Валлайе-Костер.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Художницы Франции XVIII века
Художницы Франции XIX века
Мастера натюрморта Франции
Художники-флористы
Художницы-портретисты Франции